Poniżej znajduje się lista odcinków serialu anime Naruto: Shippūden będącego drugą serią serialu Naruto.

Sezon 1 (2007)

Sezon 2 (2007-2008)

Sezon 3 (2008)

Sezon 4 (2008)

Sezon 5 (2008-2009)

Sezon 6 (2009-2010)

Sezon 7 (2010)

Sezon 8 (2010)

Sezon 9 (2010-2011)

Sezon 10 (2011)

Sezon 11 (2011)

Sezon 12 (2012)

Sezon 13 (2012-2013)

Sezon 14 (2013)

Sezon 15 (2013-2014)

Sezon 16 (2014)

Sezon 17 (2014)

Sezon 18 (2014)

Sezon 19 (2015)

Sezon 20 (2015-2016)

Sezon 21 (2016–2017)

Przypisy 

Naruto Shippūden

ar:ملحق:ناروتو شيبودن/قائمة الحلقات
cs:Seznam epizod seriálu Naruto Šippúden
ru:Список серий «Наруто: Ураганные хроники» (сезоны 1-4)
zh:火影忍者疾風傳動畫集數列表